Prins Sverre Magnus af Norge (født 3. december 2005) er en norsk prins, der er det andet barn af Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit af Norge.

Han er den tredje i den norske tronfølge efter sin fader og sin søster Ingrid Alexandra.

Biografi 
Prins Sverre Magnus blev født den 3. december 2005 på Rikshospitalet i Oslo som det andet barn af Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit af Norge. 

Den 5. december blev hans navn Sverre Magnus kundgjort. Samtidig sagde Harald 5., at prinsen ikke skal føre prædikatet Hans Kongelige Højhed, og at hans fødselsdag ikke vil blive flagdag i Norge.

Ved dåben den 4. marts 2006 havde han syv faddere: Sonja af Norge, Máxima af Nederlandene, Pavlos af Grækenland og Danmark, Rosario af Bulgarien, Espen Høiby, Bjørn Steinsland og Marianne Gjellestad.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 3. december 2005 – nu: Hans Højhed Prins Sverre Magnus af Norge

Anetavle

Eksterne henvisninger 

 DR.dk – "Norges prins skal hedde Sverre Magnus"

Kongelige fra Norge
Prinser af Norge
Huset Glücksburg
Personer fra Oslo